Stylochus är ett släkte av plattmaskar. Stylochus ingår i familjen Stylochidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Virvelmaskar
Stylochus